Eucratea är ett släkte av mossdjur som beskrevs av Jean Vincent Félix Lamouroux 1812. Eucratea ingår i familjen Eucrateidae. 

Eucratea är enda släktet i familjen Eucrateidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Eucratea